Кананов — фамилия; имеет женскую форму Кананова.
 Кананов, Георгий Ильич (1834—1897) — русский востоковед; тайный советник.
 Кананов, Павел Христофорович (1883—1967) — советский библиограф, библиотечный деятель и книговед, доктор философии.